Иван Александрович Щёлоков () — советский, российский поэт и публицист. Член Союза писателей России.

Биография 
Родился 30 августа 1956 года в с. Красный Лог Каширского района Воронежской области. В 1978 году закончил филологический факультет Воронежский государственный университет. Публикуется с 1972 года. С 1978 по 1982 гг. работал в районных газетах, с 1982 по 1992 гг. — в редакции областной газеты «Молодой коммунар», в том числе с 1987 по 1992 гг. — главным редактором. С 1992 по 2009 гг. находился на государственной службе в должности руководителя управления по делам печати и СМК администрации Воронежской области. Член Союз писателей России с 1997 года. Автор двенадцати книг. В настоящее время — главный редактор литературно-художественного Подъём (журнал) (Воронеж), председатель Воронежского регионального отделения Союза писателей России.

Творчество 
Печатался в «Литературной газете», альманахах «День Поэзии России» за 2006—2016 гг., журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Нева», «Роман-журнал. XXI век», «Второй Петербург», «Сельская новь», «Воин России», «Пограничник», «День и ночь» (Красноярск), «Север» (Петрозаводск), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Дон» (Ростов), «Союз писателей» (Новокузнецк), «Русский литературный журнал в Атланте» (США), «Новая литературная Немига» (Белоруссия), «Азербайджан», в литературном альманахе «Казахстан — Россия» (Алматы: Изд-во «Жибек жолы», 2015) и др. коллективных сборниках.

Избранные произведения 
 Под знаком Водолея. Стихи. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1992. — 160 с. ISBN 5-7458-0489-9
 Чтоб не остаться в мире одному. Стихотворения и поэмы. — Воронеж: Издательство им. Е. А. Болховитинова, 1999. — 208 с. ISBN 5-87456-135-8
 Долгое эхо. Новые стихи. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 2001. — 96 с. ISBN 5-7458-0769-5
 Осенние многоточия. Библиотека газеты «Коммуна», № 4. — Воронеж: Издательство им. Е. А. Болховитинова, 2002. — 64 с.
 Страждущий ветер. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2004. — 272 с. ISBN 5-900270-15-7
 Готовит любовь для полета крыло. Новые стихи. — Воронеж: Издательство им. Е. А. Болховитинова, 2006. — 112 с. ISBN 5-87456-515-9
 Лето на двоих. — М: РИПОЛ классик, 2008. — 160 с. — (Алтарь поэзии) ISBN 978-5-386-00698-3
 Окликните меня — я отзовусь. — Воронеж: Издательство им. Е. А. Болховитинова, 2009. — 176 с. ISBN 978-5-87456-771-2
 Время меняет смысл. Стихотворения и поэмы. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2011. — 288 с. ISBN 978-5-91338-053-1
 Песнь о живой земле: Стихотворения, статьи, эссе. — Белгород: Белгород. обл. тип., 2014. — 192 с. ISBN 978-5-86295-283-4
 Город на лучах зари. Стихи о Воронеже. — Воронеж: Издательство им. Е. А. Болховитинова, 2018. — 112 с. ISBN 978-5-4420-0639-1
 
 
 
 
 Вечные странники. Эссе. Статьи. Очерки. — АО «Воронежская областная типография». — Воронеж, 2021. — 256 с. ISBN 978-5-4420-0872-2
 Поклоняюсь мгновеньям. Стихи этих лет, поэма. — АО «Воронежская областная типография». — Воронеж, 2022. — 192 с. ISBN 978-5-4420-0953-8

Отзывы критиков

Награды и признание 
 Заслуженный работник культуры РФ (2007)
 Лауреат Национальная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина(2009)
 
 Лауреат премии Центрального федерального округа России в области культуры и искусства (2012).
 
 Лауреат Международного литературного конкурса имени А. П. Платонова «Умное сердце» (2013)
 
 В 2014 году приказом министра культуры РФ удостоен медали «200 лет М. Ю. Лермонтову».
 Лауреат всероссийского конкурса Союза писателей России «Лучшая поэтическая книга 2018 года»
 Лауреат интернет-портала "Российский писатель" (2021).

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Воронежского государственного университета
Писатели России XXI века
Члены Союза писателей России